Progress může znamenat:

 ruskou kosmickou loď Progress
 ruský letecký závod Progress v dálněvýchodním Arseňjevu
 ruského výrobce kosmických raket CSKB-Progress
 ruskou polární stanici Progress
 ukrajinského výrobce leteckých motorů Ivčenko-Progress
 epizodu Ve jménu pokroku (v originále Progress) televizního seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 trakční výzbroj TV Progress od společnosti Cegelec

Externí odkazy